Reithgraben ist der Name folgender Orte:

 Reithgraben (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Reithgraben (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ortsteil von Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark

Reithgraben ist der Name folgender Flüsse:
 Reithgraben (Hirtenbach), rechter Oberlauf des Hirtenbachs (zur Trubbach, zur Wiesent) bis unterhalb von Kunreuth, Landkreis Forchheim, Bayern
 Reithgraben (Schwärzenbach), Zufluss des Schwärzenbachs bei Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern 

Siehe auch:
 Reitgraben